Mitchell puede referirse a:

Geografía 
 Río Mitchell, río australiano.
 Monte Mitchell, cima más alta de los Apalaches.

Divisiones administrativas

en los Estados Unidos 
 Mitchell, ciudad de Dakota del Sur.
 Mitchell (Georgia).
 Mitchell (Illinois).
 Mitchell (Indiana).
 Mitchell (Iowa).
 Mitchell (Nebraska).
 Mitchell (Oregón).

Apellido 
 Mitchell, apellido:

Personajes 
 Joni Mitchell, cantante y pintora canadiense.
 Kel Mitchell, actor estadounidense afroamericano.
 Keith Mitchell, primer ministro de Granada.
 Margaret Mitchell, escritora del popular Lo que el viento se llevó.
 Samuel Alfred Mitchell, astrónomo canadiense.
 Osvaldo Mitchell, numismático argentino.

Juego 
 Mitchell, tipo de movimiento de 2 líneas utilizado en torneos de Bridge duplicado.

Miscelánea 
 B-25 Mitchell, bombardero estadounidense de la Segunda Guerra Mundial.